Die Endrunde der Deutschen Meisterschaft im Damen-Hallenhockey 1981  fand im Februar 1981 in Braunschweig statt. Spielort war die Tunica-Halle. Der RTHC Leverkusen sicherte sich zum ersten Mal den Titel deutscher Hallenmeister.

Für die Endrunde qualifizierten sich die zwei bestplatzierten Clubs der Regionalliga Süd, der Tabellenerste und -zweite der Regionalliga West, die drei Erstplatzierten der Norddeutschen Meisterschaft, sowie der Meister aus Berlin.

Qualifikation 

Für die Norddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich die beiden besten Teams der Oberliga Niedersachsens, der Meister der Oberliga Bremen, die beiden besten Mannschaften der Oberliga Hamburg, sowie ein Vertreter aus Schleswig-Holstein.

Norddeutsche Meisterschaft

Regionalliga West

Regionalliga Süd

Regionalliga Berlin

Endrunde 

Sieben der acht Teilnehmer standen bereits im Vorjahr in der Endrunde, nur der Klipper THC war 1980 nicht vertreten.

Einzelnachweise 
Deutsche-Hockey-Zeitung Ausgabe 6–8/1981

1981
Hockey 1981
Frauensportwettbewerb
Sportveranstaltung in Braunschweig